Локвата може да се отнася за:

 Локвата, село в област Кюстендил, България;
 Локвата, езеро в Стара планина, България;
 Локвата, езеро в Дъмбенската планина, Костурско, Гърция;
 Плешиво езеро или Локвата, езеро Пирин, България;
 Калугер или Локвата, гранична планина между Албания и Гърция, в Долна Преспа;

Вижте също 
 Червена локва, село в област Габрово, България.